Carlo Bergonzi (vioolbouwer), een Italiaanse viool- en snaarinstrumentbouwer (ca. 1683 - ca. 1747)
 Carlo Bergonzi (tenor), een Italiaanse operatenor (1924-2014)